Джонс, Дженнифер:
 Джонс, Дженнифер (1919—2009) — американская актриса.
 Джонс, Дженнифер (род. 1974) — канадская кёрлингистка.
  (род. 1967) — американская танцовщица, удостоенная премии Тони.